Siegmundsburg heißen:
 Siegmundsburg, Ortsteil der Stadt Neuhaus am Rennweg, Landkreis Sonneberg, Thüringen
 Ruine Siegmundsburg, verfallenes Jagdschloss im Fernsteinsee, Nassereith, Tirol